Dew Drop est une communauté non constituée en située dans le comté de Nevada, en Californie, aux États-Unis.  Il se situe à une altitude de 444 mètres.  Dew Drop est situé à  au nord de Higgins Corner.

Références 

Communauté non incorporée en Californie
Localité dans le comté de Nevada (Californie)
Pages avec des traductions non relues